Rolle (von mittelhochdeutsch rulle „kleines Rad“) steht für:
 Rolle (Physik), mit einer Rille versehene Scheibe zum Umlenken eines Schnurzugs
 Rolle (Bergbau), Verbindung zweier Strecken, durch die Material geschüttet werden kann
 Rolle (Turnen), Turnübung, bei der der Körper um die eigene Quer- oder Längsachse gedreht wird
 Rolle (Einheit), ehemaliges Waren-Zählmaß
 Rolle (Theater), von einem Schauspieler zu verkörpernde Figur
 Rolle (Workflow), von einem Mitarbeiter in einem Team zu bearbeitende Prozessaufgabe
 Rolle (Kunstflug), Flugfiguren im Kunstflug
 Rolle, Bewegung eines Fahrzeugs um die Längsachse, siehe Rollen (Längsachse)
 soziale Rolle, als Kurzform für Akteure im gesellschaftlichen Gefüge
 Benutzerrolle, als Kurzform für die Rechte eines Nutzers in Computersystemen
 Spule (Rolle), zylindrisches Element zum Aufwickeln oder Aufspulen
 Münzrolle, im Bankwesen

Rolle ist der Name folgender Orte:
 Rolle VD, Gemeinde und historische Stadt im Schweizer Kanton Waadt
 Rolle (Kreis), ehemalige Schweizer Verwaltungseinheit um den Hauptort
 Bezirk Rolle, ehemalige Schweizer Verwaltungseinheit um den Hauptort
 Passo Rolle, Alpenpass in Südtirol
 Die Rolle (Nienburg), Badesee bei Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Godide, bis 2008 Rolle, Ort in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika

Rolle ist der Familienname folgender Personen:
 Ahsha Rolle (* 1985), US-amerikanische Tennisspielerin
 Benjamin Rolle (* 1989), deutscher Pokerspieler
 Bernd Euler-Rolle (* 1957), österreichischer Kunsthistoriker und Autor
 Christian Friedrich Rolle (1681–1751), deutscher Organist und Komponist des Barock
 Christoph Rolle (1806–1870), Schweizer Politiker
 Dietrich Rolle (1929–2008), deutscher Anglist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Elmar Pichler Rolle (* 1960), italienischer Politiker
 Esther Rolle (1920–1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Friedrich Rolle (1827–1887), deutscher Paläontologe
 Georg Rolle (1855–1934), deutscher Sänger der Stimmlage Bass und Gesangspädagoge
 James Rolle (* 1964), US-amerikanischer Sprinter
 Johann Heinrich Rolle (1716–1785), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Jürgen Rolle (* 1947), deutscher Politiker (SPD) und Sozialwissenschaftler
 Leo Rolle (* 1948), Tennisspieler für die Karibik und Westindien
 Marvin Rolle (* 1983), bahamaischer Tennisspieler
 Matthias Euler-Rolle (* 1977), österreichischer Radiomoderator, Medienunternehmer
 Michel Rolle (1652–1719), französischer Mathematiker
 Myron Rolle (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Renate Rolle (* 1941), deutsche Prähistorikerin
 Richard Rolle († 1349), englischer Eremit und Schriftsteller

Siehe auch:
 Rute & Rolle
 Role (Begriffsklärung)